Јадира Кариљо () мексичка је глумица и предузетница.

Филмографија

Награде

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1972.
Мексичке глумице
Мексичке манекенке
Биографије живих особа